Cinghiale – mammifero artiodattilo, il cui nome scientifico è Sus scrofa
 Cinghiale – figura araldica
 Cinghiale – nome con cui è spesso menzionata l'azienda Pennelli Cinghiale
 Cinghiale – soggetto ricorrente dell'arte celtica